Hänny ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Hänny (1879–1972), Schweizer Künstler
 Reto Hänny (* 1947), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch:
 Hänni
 Henny
 Henni